Josip Crnković (nanbudo)
Josip Crnković (kanonik), kanonik zagrebačkog Kaptola
Josip Crnković Fox, glazeni kolekcionar
Josip Crnković (športski dužnosnik)
Josip Crnković (križarski gerilac)